Az Észak-macedón U21-es labdarúgó-válogatott Észak-Macedónia 21 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a macedón labdarúgó-szövetség irányít.

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

 1978–1994: 
 1996: nem jutott ki
 1998: nem jutott ki
 2000: nem jutott ki
 2002: nem jutott ki
 2004: nem jutott ki
 2006: nem jutott ki
 2007: nem jutott ki
 2009: nem jutott ki
 2011: nem jutott ki
 2013: nem jutott ki
 2015: nem jutott ki
 2017: Csoportkör 
 2019: nem jutott ki
 2021: nem jutott ki

Olimpiai szereplés
 1992: Nem jutott ki
 1996: Nem jutott ki
 2000: Nem jutott ki
 2004: Nem jutott ki
 2008: Nem jutott ki
 2012: Nem jutott ki
 2016: Nem jutott ki
 2020: Nem jutott ki

Játékoskeret
Frissítve: 2021. március 29.

Források
Hivatalos weboldal

Jegyzetek 

U21
Európai U21-es labdarúgó-válogatottak